Тополя — рід деревних рослин родини Івових.

Персоналії 
 Тополь Олександр Мефодійович (1943-1992) — російський фаготист і музичний педагог, заслужений артист РРФСР.
 Тополь Едуард Володимирович (. 1939) — російський письменник, драматург, кіносценарист.
 Хаїм Тополя (; . 1935) — ізраїльський та американський актор, сценарист та продюсер.

Техніка 
 «Тополь» — стратегічний мобільний комплекс 15П158 з ракетою 15Ж58 (РС-12М) на базі триступінчастої міжконтинентальної балістичної ракети (РТ-2ПМ).
 «Тополь-М» — стратегічний мобільний комплекс з ракетою 15Ж65 (РС-12М2).
 «Тополь-Е» — комплекс радіоелектронної боротьби.

Топоніми 
 «Тополя» — житловий масив у місті Дніпро, Україна